За́нда Би́кше (; ) — латышская кёрлингистка.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото (2003, 2005, 2008, 2009, 2012, 2016), серебро (2002, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014), бронза (2004).
 : золото (2006), серебро (2005, 2011), бронза (2012, 2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу